DME puede referirse a:

 DME, son las siglas del compuesto químico orgánico 1,2-dimetoxietano.
 DME (Distance Measuring Equipment), equipo telemétrico de control de aviación.
 DME, código IATA del Aeropuerto Internacional de Moscú-Domodedovo.
 DME (Direct Measurement Explorer), un satélite artificial de la NASA.
 DME o DMAE, enfermedad del ojo.
 DME (Desarrollo y Manufacturas Electrónicas Ecuatorianas) Siglas de Empresa Ecuatoriana dedicada al ensamblaje de electrodomésticos y dispositivos de comunicación.